Niemcy:
 Ruwer – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Ruwer – rzeka, dopływ Mozeli